François Marty peut désigner :
 François Marty (1904-1994), homme d'église français, cardinal ;
 François Marty (1904-1971), homme politique français ;
 François Marty (1926-2016), philosophe français.